Miejscowości w USA:
 Coon Rapids – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Coon Rapids – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka